Замбелиос, Иоаннис (1787—1856) — греческий поэт и драматург; отец Спиридиона З.
 Замбелиос, Спиридион (Spiridion Zampelios; 1828—1885) — греческий писатель, сын Иоанниса З..

Примечания